Diese Liste enthält alle von der Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation gelisteten Spiele der malawischen Fußballnationalmannschaft der Männer, die nach der Unabhängigkeit des Landes durchgeführt wurden. Spiele ohne Nummern entstammen anderen Quellen. Vor der Unabhängigkeit gab es vier Spiele als Nyasaland, darunter mit 0:12 die höchste Niederlage des Landes, am 15. Oktober 1962 gegen Ghana.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen.
 A = Auswärtsspiel
 H = Heimspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 WM = Weltmeisterschaft
 n. V. = nach Verlängerung
 i. E. = im Elfmeterschießen

Liste der Länderspiele

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen

Einzelnachweise 

Malawi
!